Merosi ist der Familienname folgender Personen:

 Carmine Gori-Merosi (1810–1886), italienischer Kardinal
 Giuseppe Merosi (1872–1956), italienischer Automobilkonstrukteur